Шалаев — русская фамилия. Происхождение фамилии от Шалай (современное однокоренное слово Шалый) — повеса, сорвиголова.

Известные носители 
 Шалаев, Анатолий Андреевич (1925—1997) — российский исполнитель, композитор и дирижёр.
 Шалаев, Василий Феофилович (1890—1969) — советский педагог, методист по естествознанию.
 
 Шалаев, Евгений Андреевич (род. 1938) — советский рабочий-новатор, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Шалаев, Сергей Васильевич (род. 1959) — российский учёный-кардиолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Шалаев, Степан Алексеевич (1929—2022) — советский государственный, партийный и профсоюзный деятель.

Шалаева 
 Шалаева, Мария Александровна (род. 1981) — российская актриса.

Примечания